Rå kan henvise til flere artikler:
 Rå (skibsterminologi) – i skibsterminologi betegnelsen for et rundholt, der sidder på tværs af en mast og bærer et sejl (flertal: ræer) 
 Rå, Sverige – et fiskerleje i Skåne ved Øresund

Rådyr – hvor hunnen kaldes for en "rå" (flertal: råer)
Råkost – "rå" mad der altså stadig er ukogt/uforarbejdet, især grønsager
 Rå, Hillested er en bebyggelse i Hillested Sogn på Lolland